Wahlbezirk Österreich unter der Enns steht für folgende Wahlkreise in Oberösterreich von 1907 bis 1918:

 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 1
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 2
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 3
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 4
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 5
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 6
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 7
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 8
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 9
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 10
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 11
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 12
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 13
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 14
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 15
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 16
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 17
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 18
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 19
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 20
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 21
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 22
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 23
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 24
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 25
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 26
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 27
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 28
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 29
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 30
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 31
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 32
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 33
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 34
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 35
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 36
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 37
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 38
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 39
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 40
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 41
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 42
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 43
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 44
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 45
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 46
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 47
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 48
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 49
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 50
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 51
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 52
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 53
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 54
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 55
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 56
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 57
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 58
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 59
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 60
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 61
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 62
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 63
 Wahlbezirk Österreich unter der Enns 64

Siehe auch:
 Wahlbezirk Österreich ob der Enns